La saison 2014-2015 du Club sportif sfaxien est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe aussi à la coupe de Tunisie, et à la Ligue des champions de la CAF 2014 pour la quatrième fois dans son histoire, en commençant par les matchs retour de la phase de poules.

Entraîneurs

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif de la saison

Ligue des champions

Phase des poules (groupe B) 

Classement

Demi-finales

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Coupe de la confédération

Huitièmes de finale

Phase des poules (groupe B) 

Classement

|}

Championnat de Tunisie

Phase aller

Phase retour

Classement 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Statistiques

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2014
Sfax
Saison 2014-2015 de football en Tunisie